Ромода́нівська ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Ромоданівська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Ромоданівська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Ромоданівська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Ромоданівська вулиця — вулиця в місті Львів.
 Ромоданівська вулиця — вулиця в місті Чернівці.

Вулиці